Крістіана Генрієтта Пфальц-Цвайбрюкенська (нім. Christiane Henriette von Pfalz-Zweibrücken), (нар. 16 листопада 1725 — пом. 11 лютого 1816) — принцеса Пфальц-Цвайбрюкенська, донька герцога Пфальц-Цвайбрюкену Крістіана III та графині Кароліни Нассау-Саарбрюккенської, дружина князя Вальдек-Пірмонту Карла Августа. Регентка князівства Вальдек-Пірмонт у 1764—1766 роках.
 Кароліна Пфальц-Цвайбрюкенська  (нім. Karoline Henriette Christine Philippine Luise von Pfalz-Zweibrücken), (нар. 9 березня 1721 — пом. 30 березня 1774) — принцеса Пфальц-Цвайбрюкенська, донька герцога Пфальц-Цвайбрюкену Крістіана III та графині Кароліни Нассау-Саарбрюккенської, дружина ландграфа Гессен-Дармштадту Людвіга IX, матір великого герцога Гессену Людвіга I.